Šota Galica
Azem Galica
Modra galica
Galice
Galica (planina u BiH)